Berényi Dénes (1900–1971) meteorológus
Berényi Dénes (1928–2012) atomfizikus, az MTA tagja